Il doppio del torneo di tennis Denver Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Hill e Glenn Weiner che hanno battuto in finale Justin Bower e Troy Budgen 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Grant Silcock /  Jim Thomas (primo turno)
 Noam Behr /  Eyal Erlich (primo turno)

 Eyal Ran /  Filippo Veglio (primo turno)
 Bernardo Martínez /  Patrick McEnroe (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Denver Challenger 1998